Scheffer:
 Ary Scheffer (1795, Dordrecht – 1858, Argenteuil)
 Cornelia Scheffer-Marjolin
 Emmanuel Scheffer (* 1924), um futebolista e treinador de futebol israelense
 Emanuel Fernando Scheffer Rego (* 1973, Curitiba), um jogador brasileiro
 Guilherme Scheeffer
 Henry Scheffer
 (Jakob) "Jaap" (Gijsbert) de Hoop Scheffer
 James Scheffer
 Johannes Schefferus
 Juan Pablo Scheffer
 Rudolph Herman Christiaan Carel Scheffer (1844, Spaarndam  1880, Sindanglaja); "Scheff."
 Ulrik Scheffer

A família Macedo Scheffer foi a  pioneira das fazendas de  soja na década de 50 no Rio Grande do Sul e região, tendo um importante influência  na  economia do estado. 

As primeiras reuniões em agosto de 2002 para a ligação de LAM e TAN aconteceram entre grandes empresários da linha e também  entre fazendeiros da família Macedo Scheffer......

entre grandes empresários das linhas, 

Sobrenomes da língua alemã
Sobrenomes derivados de profissões